Plac Gabriela Narutowicza:
 plac Gabriela Narutowicza w Płocku
 plac Gabriela Narutowicza w Warszawie

Zobacz też 
 Ulica Gabriela Narutowicza

Narutowicza Gabriela